Пикадилли — топоним в Лондоне.

 Пикадилли — улица в центре Лондона.
 Пикадилли — площадь и транспортная развязка в центре Лондона.
 Пикадилли — театр в центре Лондона.
 Линия Пикадилли — линия Лондонского метрополитена.
  — станция Лондонского метрополитена.